Schiffers ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Schiffers (1864–1940), deutscher Speditionsunternehmer und Präsident der IHK Aachen
 Antje Schiffers (* 1967), deutsche bildende Künstlerin
 Arno Schiffers (1901–1964), deutscher Maler, Graphiker und Architekt
 Carl Albert Schiffers (1935–2014), deutscher Unternehmer und Präsident der IHK Mittlerer Niederrhein
 Emanuel Schiffers (1850–1904), russischer Schachspieler

 Jan Schiffers (* 1977), deutscher Rechtsanwalt und Politiker (AfD), MdL
 Oswald Schiffers (1902–1976), deutscher Graphiker
 Paul Egon Schiffers (1903–1987), deutscher Bildhauer und Zeichner
 Reinhard Schiffers (* 1935), deutscher Historiker und Politikwissenschaftler
 Stephan Schiffers (* 1975), deutscher Filmregisseur

Siehe auch:
 Schiffer